Semedo ist der Familienname folgender Personen:

 Alfa Semedo (* 1997), guinea-bissauischer Fußballspieler
 Álvaro Semedo (Alvarus de Semedo; 1585–1658) portugiesischer Jesuiten-Missionar in China
 António Semedo (* 1979), portugiesischer Fußballspieler
 Artur Semedo (1924–2001), portugiesischer Regisseur
 Cícero Semedo (* 1986), portugiesischer Fußballspieler
 Gil Semedo (* 1974), kapverdischer Sänger und Komponist
 Gorete Semedo (* 1996), Sprinterin aus São Tomé und Príncipe
 Jairson Semedo (* 1977), são-toméischer Fußballspieler
 João Semedo (1951–2018), portugiesischer Politiker
 
 Lisandro Semedo (* 1996), kapverdischer Fußballspieler
 Maria Helena Semedo (* 1959), kapverdische Wirtschaftswissenschaftlerin, Politikerin und Ministerin
 Monica Semedo (* 1984), luxemburgische Fernsehmoderatorin und Politikerin (MdEP)
 Nélson Semedo (* 1993), portugiesischer Fußballspieler
 Odete Semedo (* 1959), guineische Autorin und Literaturwissenschaftlerin
 Rúben Semedo (* 1994), portugiesischer Fußballspieler
 Sérgio Semedo (* 1988), kapverdischer Fußballspieler
 Simão Semedo (* 1971), kapverdischer Fußballspieler
 Willy Semedo (* 1994), kapverdischer Fußballspieler